Sveta Ana je lahko:
 svetnica Sveta Ana

 občina Sveta Ana
 župnija Sv. Ana
 naselje Sv. Ana v Slovenskih Goricah
 Sveta Ana, Đurđevac (Hrvaška)
 nekdanje ime za Podljubelj
 več cerkva s tem imenom
 Cerkev svete Ane - nad vasjo Razguri, krajevna skupnost Vrabče, občina Sežana 
 Cerkev svete Ane - na Mali gori, Ribnica
 Cerkev svete Ane - na hribu nad naseljem Podpeč pri Brezovici